Malki Iskr kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Malki Iskr (vattendrag), Vratsa, 
 Malki Iskr (distrikt), Oblast Sofija, Obsjtina Etropole, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar